Schillig steht für:

 Schillig, ein Ort im niedersächsischen Landkreis Friesland
 Schillig (Schiff, 1976), ehemaliges Schiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes Wilhelmshaven
 Schillig, Schiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee, siehe Fassmer BL 44
 W. Schillig, ist ein deutscher Hersteller von Polstermöbeln

Schillig ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Schillig (1935–2021), deutscher Geograph
 Erna Schillig (1900–1993), Schweizer Malerin
 Willi Schillig (1927–2013), deutscher Unternehmer
Weiteres;
 Ewald Schillig, Unternehmen

Siehe auch:
  Schilling (Begriffsklärung)